Dit is een lijst van kolencentrales in Duitsland.

 
Kolencentrales